Michel Rio peut désigner :
 Michel Rio (1945-), écrivain et romancier français  ;
 Michel Rio (1963-), footballeur français.

Voir aussi